Das Ministerium für Bildung, Kunst und Kultur (MEAC; ) ist seit März 2015, neben dem Ministerium für Höhere Bildung, Training und Innovation eines von zwei Bildungsministerien und zudem Kulturministerium von Namibia.

Das Ministerium ging aus dem Primär- und Sekundärschulbereich des Bildungsministeriums und dem Kulturbereich des Ministeriums für Jugend, Nationaldienste, Sport und Kultur hervor.

Aufgaben des Ministeriums sollen die Primär- und Sekundärbildung sowie Kunst und Kultur sein.

Siehe auch 
 Bildungssystem in Namibia

Einzelnachweise 

Namibia
Behörde (Windhoek)
Bildung in Namibia
Ministerium (Namibia)
!